Pont Nou (Lleida), pont de Lleida que creua el riu Segre 
 Pont Nou de Camprodon, pont al municipi de Camprodon (Ripollès) 
 Pont Nou de Manresa, pont que travessa el riu Cardener a l'alçada del cementiri de Manresa 
 Pont Nou de Monares, pont que uneix els municipis de Castell de Mur i Llimiana (Pallars Jussà)
 Pont Nou de París 
 Pont Nou de Vila-real
 Pont Nou de la Fàbrica, pont urbà del poble de Bigues (municipi de Bigues i Riells, Vallès Oriental) 
 Pont Nou sobre el riu Millars, entre Almassora i Vila-real
 jaciment de Pont Nou, Epipaleolític al municipi de Sant Pere de Riudebitlles